Глендора () — название трех населенных пунктов США:
 Глендора (Калифорния) — город в штате Калифорния
 Глендора (Миссисипи) — деревня в штате Миссисипи
 Глендора (Нью-Джерси) — статистически обособленная местность в штате Нью-Джерси